Артур () — мужское имя. Также фамилия и топоним.

Носители имени 
 Король Артур — легендарный вождь бриттов, герой эпоса.
 Артур I (1187—1203) — герцог Бретани, граф Ричмонд из династии Плантагенетов.
 Артур II Бретонский (1262—1312) — герцог Бретани из династии Дрё.
 Артур III (1393—1458) — коннетабль Франции, герцог Бретани, граф де Монфор-л’Амори.
 Артур, принц Уэльский (1486—1502) — старший сын короля Генриха VII и Елизаветы Йоркской, наследник трона Англии.
 Артур Уэлсли, герцог Веллингтон (1769—1852) — британский полководец и государственный деятель, фельдмаршал. 
 Артур, герцог Коннаутский (1850—1942) — третий сын королевы Великобритании Виктории, британский фельдмаршал.
 Артур Коннаутский (1883—1938) — принц, сын предыдущего, генерал-губернатор Южно-Африканского Союза.

Носители фамилии 
 Артур, Даррелл (род. 1988) — американский профессиональный баскетболист.
 Артур, Джеймс (род. 1944) — канадский математик.
 Артур, Джеймс (род. 1988) — британский певец.
 Артур, Джин (1900—1991) — американская актриса.
 Артур, Джозеф (род. 1971) — современный автор-исполнитель.
 Артур, Джозеф Чарльз (1850—1942) — американский ботаник и миколог.
 Артур, Джордж (1784—1854) — британский государственный деятель.
 Артур, Карен (род. 1941) — американский режиссёр, продюсер и актриса.
 Артур, Кей (род. 1933) — американская проповедница.
 Артур, Кэтлин (более известна под фамилией Локхарт; 1894—1978) — американская актриса британского происхождения.
 Артур, Майкл (род. 1950) — британский дипломат.
 Артур, Освальд (1905—1973) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор Багамских островов.
 Артур, Оуэн (1949—2020) — премьер-министр Барбадоса в 1994—2008 годах.
 Артур, Уильям Брайан (род. 1946) — американский экономист.
 Артур, Честер Алан (1829—1886) — 21-й президент Соединённых Штатов Америки.
 Артур, Эллен Льюис Хёрндон (1837—1880) — супруга президента США Честера Артура.

География 
США
 Артур — город в Айове.
  — городок в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Северной Дакоте.
 Артур — округ в Небраске.
 Артур — деревня в Небраске, адм. центр одноимённого округа.
 Артур — государственный гражданский аэропорт города Артур (Северная Дакота), США.
 Артур — река в северо-западной части Тасмании (Австралия).
 Артур — тауншип в округе Канейбек, Миннесота, США.
 Артур — тауншип в округе Траверс, Миннесота, США.
  — невключённая территория в штате Теннесси, США.
Прочие страны
  — поселение в Онтарио (Канада).

Ураганы 
  — атлантический тропический шторм 1996 года.
  — атлантический тропический шторм 2002 года.
  — тихоокеанский циклон 2007 года.
 Артур — первый из тропических циклонов, достигший уровня тропического шторма в сезоне атлантических ураганов 2008 года.
 Артур — первый тропический циклон в сезоне атлантических ураганов 2014 года.

Фильмы 
 «Артур» — американский фильм 1981 года.
 «» — канадо-американский мультсериал (1996—2022)

Другое 
 Клан Артур — шотландский клан.
  — наземный военный радар (Норвегия—Швеция).

См. также 
Фильмы
 «Артур 2: На мели» — американский фильм 1988 года.
 «Артур и минипуты» — французский фильм 2006 года.
 «Артур и месть Урдалака» — французский фильм 2009 года.
 «Артур и война двух миров» — французский фильм 2010 года.
 «Артур. Идеальный миллионер» — американский фильм 2011 года.

Прочее
 Король Артур (значения)
 Порт-Артур (значения)
 Артурс
 Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) — альбом (1969) группы The Kinks.